Franz Naumann ist der Name folgender Personen:

* Franz Heinrich von Naumann (1749–1795), deutscher Ingenieur, Offizier und Maler
 Franz Josef Naumann (1904–1980), österreichischer Politiker (CS, ÖVP)